Ruta 8 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 8
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 8 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 8 (Paraguay)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 8 (Uruguay)

Siehe auch:
 Route 8